Ерса:

 Ерса — комуна у Франції, в регіоні Корсика. Департамент комуни — Верхня Корсика.

Персоналії 
 Мірдза Ерса (1924–2008) — латвійська перекладачка.